Die BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2017 waren ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2017 in Luxemburg. Das Hallen-Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 16. bis 21. Oktober 2017 parallel zum Kremlin Cup in Moskau statt. Hauptsponsor war die luxemburgische Bank BGL BNP Paribas.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Monica Niculescu und im Doppel die Paarung Kiki Bertens und Johanna Larsson.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2017 fand vom 14. bis 16. Oktober 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Roeser